Капля может означать:
 Капля — объём жидкости размером от нескольких миллиметров до долей миллиметра, ограниченный поверхностью вращения, близкой к шару.
 Капли — жидкая лекарственная форма.
 Капля — элемент шрифта.
 «Капля» — фильм ужасов 1958 года
 «Капля» — фильм ужасов 1988 года
 «Капля» — мультфильм режиссёра Дамира Салимова.
 Капля — левый приток реки Напрудная.
 Капля — малый остров архипелага Северная Земля.
 «Капля» — российская кинопремия.

Примечания